Zwei Schiffe der United States Navy wurden nach Lieutenant Commander Godfrey Chevalier, einem Pionier der US-Marinefliegerei, auf den Namen USS Chevalier getauft:

USS Chevalier (DD-451), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse
USS Chevalier (DD-805), ein Zerstörer der Gearing-Klasse

Chevalier